Crawford Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Crawford Island (Maine)
 Crawford Island (Minnesota)
 Crawford Island (New York)
 Crawford Island (Ohio)